Ahuatepec kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ahuatepec, Jáltipan, 
 Ahuatepec, Hueyapan, 
 Ahuatepec, Los Reyes, 
 Ahuatepec, Ajalpan, 
 Ahuatepec, Atzalan, 
 Ahuatepec, Catemaco, 
 Ahuatepec, Zacapoaxtla, 
 Ahuatepec, Guerrero, Arcelia, 
 Ahuatepec, Calcahualco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar